Betriebsferienlager waren durch die Betriebe und Kombinate der ehemaligen sozialistischen Staaten organisierte Ferienlager.

 Betriebsferienlager (Sowjetunion)
 Betriebsferienlager in der DDR